Titan – superkomputer
 Titan – rodzina amerykańskich rakiet balistycznych
 Titan – dzielnica Bukaresztu położona w trzecim sektorze
 Titan – stacja metra w Bukareszcie
 Titan Airways – brytyjskie linie lotnicze
 Titan d'Acadie-Bathurst – drużyna hokejowa
 Titan – Nowa Ziemia – amerykański film fantastyczno-naukowy
 Titan 2.0 – silnik gier
 Nissan Titan – samochód osobowy produkowany od 2003 roku
 Leyland Titan – autobus produkowany w latach 1927-1969 i 1977-1984
  – nazwa okrętów US Navy

Zobacz też 
 Tytan – strona ujednoznaczniająca